Дебогорий-Мокриевич — фамилия. Известные носители:
 Дебогорий-Мокриевич, Владимир Карпович (1848—1926) — русский революционер, народник.
 Дебогорий-Мокриевич, Иван Карпович (1846—1880) — русский революционер.

См. также 
 Мокриевич, Карп Иванович (?—1704) — генеральный писарь Войска Запорожского, черниговский полковой судья.